Boyero hace referencia a un conductor de bueyes, pero también puede hacerlo a los siguientes artículos:

Astronomía
 El Boyero, nombre dado a Bootes, una de las 88 constelaciones modernas, que se encuentra entre las 48 listadas por Claudio Ptolomeo.

Aves
 Boyero, uno de los nombres comunes del ave Molothrus bonariensis.

Perros
 Perro boyero, nombre con que se conocen a varias razas usadas para la conducción bovina.

Personas
 Carlos Boyero, un crítico del cine español.
 Hernán Boyero, un jugador de fútbol.

Enlaces externos